Horvátország
Kras falu Buzet községben, Isztria megyében
Kras falu Dobrinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében